Gallant ist der Familienname folgender Personen:

 Ara Gallant (1932–1990; Ira Gallantz), US-amerikanischer Stylist und Fotograf

 Gerard Gallant (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mavis Gallant (1922–2014), kanadische Schriftstellerin
 Samuel Gallant-Lemay (* 1993), kanadischer Biathlet
 Trevor Gallant (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Gallant (Alabama)

Siehe auch: Galant (Begriffsklärung), Galland